ruczaj – mały ciek, potok, strumień
 Batalion Ruczaj – oddział walczący w powstaniu warszawskim

2 cieki w Polsce:
 Ruczaj – struga, dopływ Jeziora Nidzkiego
 Ruczaj – struga, dopływ Zwierzyńca

miejscowości:
 Ruczaj – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida
 Ruczaj – wieś na Litwie, w gminie solecznickiej

osiedla w Krakowie:
 Ruczaj
 Ruczaj-Zaborze

ulice:
 ulica Ruczaj w Krakowie
ludzie:

 Maciej Ruczaj – polski publicysta, politolog

Miejscowości na Białorusi 

 Ruczaj  – część wsi Sautki w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.
 Ruczaj – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.